Allanton bezeichnet mehrere Orte:

In Schottland:
 Allanton (Scottish Borders), in den Scottish Borders zwischen Duns und Berwick-upon-Tweed
 Allanton (Dumfries and Galloway) zwischen Dumfries und Thornhill
 Allanton (North Lanarkshire) zwischen Wishaw und Shotts
 Allanton (South Lanarkshire) im Umland von Hamilton

in Neuseeland
 Allanton (Neuseeland) südlich von Dunedin

in den Vereinigten Staaten:
 Allanton (Florida), im Bay County

Siehe auch:
 Allenton